Лос Мартинез има више значења:

 Лос Мартинез, Гранха ла Кучиља, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Мартинез (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Мартинез, Колонија Силва (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Мартинез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Мартинез (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Мартинез (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Мартинез (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Мартинез (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мартинез (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мартинез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мартинез (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мартинез (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мартинез (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мартинез, Лос Пинос (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мартинез, Ромуалдо и Консепсион (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мартинез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мартинез, Ла Бахада а Сан Исидро (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мартинез, Ел Корахе (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мартинез (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мартинез (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мартинез (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мартинез (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мартинез (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мартинез (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Мартинез (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мартинез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мартинез (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мартинез (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мартинез (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мартинез (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мартинез (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Мартинез (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Мартинез (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Мартинез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Мартинез (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Мартинез (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Мартинез (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Мартинез (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Мартинез (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Мартинез (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Мартинез, Тринидад Солис (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Мартинез (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мартинез (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мартинез (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Мартинез (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику